Шпитта () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шпитта, Генрих (1799—1860) — немецкий врач и медицинский писатель.
 Шпитта, Карл Иоганн Филипп (1801—1859) — лютеранский богослов, автор немецких духовных песен.
 Шпитта, Филипп (1841—1894) — немецкий филолог музыковед и историк музыки, педагог, сын К. И. Ф. Шпитты.
 Шпитта, Фридрих (1852—1924) — немецкий протестантский богослов, духовный писатель, преподаватель, сын К. И. Ф. Шпитты.